Der Mauritius Challenger 1996 war ein Tennisturnier, das vom 18. bis 24. November 1996 in Mauritius stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 1996 und wurde im Freien auf Rasen ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Ergebnisse auf atptour.com (englisch)

ATP Challenger Series 1996
Tennisturnier in Mauritius